Dit artikel is de discografie van de zanger Bing Crosby.

Albums

Singles die de hitlijsten gehaald hebben/ voor Decca

Singles die de hitlijsten gehaald hebben/Decca en voorbij

NPO Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|True love (met Grace Kelly)||1182||-||1890||1842||1660||1951||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|White Christmas||218||712||1732||1480||1402||1476||1579||1927||1701||1612||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|}

Crosby, Bing